Andreea Bănică – cantante e ballerina rumena
 Ștefan Bănică – cantautore e attore romeno
 Ștefan Bănică – attore e cantante rumeno